Richard Kelly peut désigner :
 Richard Kelly (1975-), réalisateur et scénariste américain ;
 Richard Kelly (1910-1977), théoricien de l'éclairage architectural.